Кудинов, Валентин Иванович:
 Кудинов, Валентин Иванович (1899—1981) — советский военно-морской врач, генерал-лейтенант медицинской службы.
 Кудинов, Валентин Иванович (1931—2017) — советский и российский инженер и учёный.